А́йшем () — английская фамилия. Известные носители:

 Айшем, Марк (род. 1951) — американский музыкант и композитор.
 Айшем, Стивен (1952—2008) — музыкант и автор песен.
 Айшем, Уэйн (род. 1958) — американский клипмейкер.
 Айшем, Энн Элизабет (1862—1912) — пассажирка, находившаяся на борту затонувшего «Титаника».

Примечания